Dioscoridillo är ett släkte av kräftdjur. Dioscoridillo ingår i familjen Eubelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Dioscoridillo